Sauveur ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Sauveur (1863–1939), US-amerikanischer Metallurge
 Dieudonné-Jean-Joseph Sauveur (1797–1862), französischer Mediziner
 Joseph Sauveur (1653–1716), französischer Theologe, Mediziner und Mathematiker
 Madeleine Sauveur (* 1953), deutsche Kabarettistin

Siehe auch:
 Saint-Sauveur
 Sauveur, eine französische Brigg, siehe Sotir (1826)